Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e John Marks che hanno battuto in finale Jean-Louis Haillet e François Jauffret 6-4, 6-0.

Teste di serie 
 Paolo Bertolucci /  Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Paul Kronk /  Cliff Letcher (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1977